Anne Le Ny (née en 1962), actrice, scénariste et réalisatrice française ;
 Jean-François Le Ny (1924-2006), psychologue français, spécialisé dans la cognition.
 Jean-Louis Le Ny (né en 1998), coureur cycliste français. 
 Auguste Le Ny (1857-1906), officier, maire de Sain,t-Malo (1902-1904) 

Patronyme français